Ци́хе () — топонимы в Польше.

 Цихе (Малопольское воеводство) — село в Новотаргском повяте Малопольского воеводства.
 Цихе (Куявско-Поморское воеводство) — село в Бродницком повяте Куявско-Поморского воеводства.